Унэгэтэй — название населённых пунктов в Республике Бурятия, Россия:
 
 Унэгэтэй — село в Заиграевском районе.
 Унэгэтэй — улус в Курумканском районе.